Linnell oder Linnéll ist der Familienname folgender Personen:

 Ingemar Linnéll (* 1954), schwedischer Handballspieler, -funktionär und -trainer
 Jennie Linnéll (* 1988), schwedische Handballspielerin
 Jesper Linnéll (* 1986), schwedischer Handballspieler
 John Linnell (* 1792, † 1882), englischer Maler
 John Linnell (* 1959), US-amerikanischer Musiker
 Jonnie Linnéll (* 1988), schwedische Handballspielerin
 Peter Linnell (1953–2022), britischer Mathematiker